Автор песен — человек, который пишет слова и музыку к песне. Если человек пишет только слова, то он называется поэтом-песенником, если же только музыку — композитором. В последнее время написание песни могут распределять между несколькими людьми.

Авторы песен могут работать в музыкальных издательствах или писать песни сами.

Профессиональные авторы песен могут присутствовать на записи песни в студии рядом с исполнителем.

Ссылки 
 Rimler, Walter Not Fade Away Pierian Press (1984) ISBN 0-87650-159-5
 Waterman, J. Douglas, Ed. Song: The World’s Best Songwriters on Creating the Music That Moves Us Writer’s Digest (2007) ISBN 1-58297-424-1

Музыкальные профессии
Авторы песен